Джеральд Руфус Айзекс, 2-й маркиз Рединг (; 10 декабря 1889 — 19 сентября 1960) — британский дворянин, адвокат и либеральный, затем консервативный политик. Он был известен как виконт Эрли с 1917 по 1935 год.

История и образование 
Родился 10 декабря 1889 года. Джеральд Руфус Айзекс был единственным сыном Руфуса Айзекса, 1-го маркиза Рединга (1860—1935), и его первой жены, Элис Эдит Коэн (1866—1930). Он получил образование в школе Рагби и колледже Баллиол в Оксфорде. Он участвовал в Первой мировой войне, получил Военный крест в 1918 году и дослужился до звания подполковника. Его книга «Пузырь Южного моря», в которой описывается знаменитый спекулятивный бум и обвал акций в Англии 18 века, была опубликована в 1933 году.

Политическая карьера 
Виконт Эрли последовал за своим отцом в либеральную политику. Он баллотировался как либеральный кандидат от Блэкберна на парламентских выборах 1929 года. Он сменил своего отца на посту второго маркиза Рединга в 1935 году. Когда консерваторы пришли к власти в 1951 году при Уинстоне Черчилле, он был назначен совместным парламентским заместителем государственного секретаря по иностранным делам, должность, которую он занимал до 1953 года, когда был повышен до государственного министра иностранных дел и принят в Тайный совет. Он сохранил эту должность, когда сэр Энтони Иден стал премьер-министром в 1955 году. Однако маркиз Рединг не был включен в администрацию, сформированную Гарольдом Макмилланом в январе 1957 года, и никогда не возвращался на министерский пост. Помимо своей политической карьеры, он также был бенчером и казначеем Миддл Темпла и почетным полковником полка «Иннс оф Корт» с 1947 по 1959 год. Он был первым председателем Совета по трибуналам с момента его создания в декабре 1958 года и до своей смерти. Его сменил Гвилим Ллойд Джордж, сын Дэвида Ллойд Джорджа.

Семья 
28 сентября 1914 года Джеральд Айзекс женился на достопочтенной Еве Вайолет Монд (6 августа 1895 — 14 августа 1973), дочери Альфреда Морица Монда, 1-го барона Мельчетта (1868—1930) и Вайолет Монд, баронессы Мельчетт (1867—1945). Дед Евы Вайолет Монд, Людвиг Монд (1839—1909), был химиком и промышленником, который создал процесс Монда для извлечения и очистки никеля.

У маркиза и маркизы Рединг было трое детей?

 Майкл Альфред Руфус Айзекс, 3-й маркиз Рединг (8 марта 1916 — 2 июля 1980), преемник отца
 Леди Джоан Элис Вайолет Айзекс (19 июля 1918—2000), муж с 1939 года Солли Цукерман, барон Цукерман (1904—1993), от брака с которым у неё двое детей
 Леди Элизабет Энн Мэри Айзекс (11 октября 1921 — 9 февраля 2019), муж с 1945 года майор Дерек Фрэнсис Хорнсби (? — 1971), от брака с которым у неё было два сына.

Джеральд Руфус Айзекс скончался в сентябре 1960 года в возрасте 70 лет и был кремирован в крематории Голдерс-Грин. Его прах, как и прах его отца, похоронен на еврейском кладбище Голдерс-Грин.

Его титулы унаследовал его сын Майкл. Маркиза Рединг умерла в 1973 году.

Примечания

Ссылки 
 Gerald Rufus Isaacs, 2nd Marquess of Reading

Воспитанники Баллиол-колледжа
Члены Тайного совета Великобритании
Награждённые Военным крестом (Великобритания)
Участники Первой мировой войны (Великобритания)
Маркизы Рединг
Пэры Соединённого королевства
Члены палаты лордов Великобритании